

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 23-е Олимпийские игры. Введение кулачного боя.
 Ионийцы захватили Смирну у элейцев.
 Родосцы и критяне основали колонию Гела на Сицилии.

Китай 
 6-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 В 1 луне подданный чжоуского вана Цзы-ту оказал помощь Вэй против союзного войска.
 Изгнан князь Вэй Цянь-моу, который бежал в Чжоу. На престол в 6 луне вновь взошёл Хуэй-гун (Шо) (вторая эра правления 688—669, по главе 14 и отчасти 37 «Ши цзи» — с 686). Союзники казнили левого и правого вэйских гунцзы.
 Осенью луский князь вернулся из похода на Вэй, а урожай в Лу пострадал от вредителей.
 Зимой циский посол передал лускому гуну его часть добычи (согласно пониманию «Цзо чжуань» — драгоценности, но в тексте «Чуньцю» названы пленники).
 Чуский царь выступил против Шэнь через Дэн. Дэнцы говорили, что их хоу не позволит Чу занять Шэнь, и советовали хоу напасть на чусцев, но тот отказался.
 Циньский князь совершил поход на жунов в районах Гуй и Цзи и впервые учредил там уезды.

См. также

Примечания